

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Horj“ beginnt.

Horj 



Horja 
 Horjajinow, Oleksandr (* 1975), ukrainischer Fußballspieler
 Horjak, Cédric (* 1979), französischer Fußballspieler